DC kan stå for flere ting:
 I flybetegnelser (f.eks DC-3) står det for Douglas Aircraft Company
 Jævnstrøm – (fra engelsk: Direct Current).
 Datacentralen I/S af 1959 - forkortedes tit til DC
 Direct Connect, en fildelingsprotokol.
 Desert Combat, en modifikation til det kendte Battlefield 1942 spil.
 Distribuerede beregninger – (fra engelsk Distributed Computing) den oftest brugte betegnelse for en måde at bruge flere computeres processorkraft til store beregninger.
 Washington D.C. – USA's regeringsby, hvor DC står for "District of Columbia".
 DC Comics – et tegneserieforlag.
 Da capo – et italiensk musikudtryk der betyder "fra begyndelsen"